Márton Fucsovics era il detentore del titolo, ma è stato sconfitto al secondo turno da Federico Delbonis.

In finale Alexander Zverev ha sconfitto Nicolás Jarry con il punteggio di 6-3, 3-6, 7-68.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno.

  Alexander Zverev (campione)
  Stan Wawrinka (secondo turno)
  Christian Garín (secondo turno)
  Márton Fucsovics (secondo turno)

 Radu Albot (semifinale)
 Adrian Mannarino (primo turno)
 Matthew Ebden (primo turno)
 Andreas Seppi (primo turno)

Wildcard 

  Feliciano López (primo turno)
  Janko Tipsarević (secondo turno)

<li> Stan Wawrinka (secondo turno)

Qualificati 

  Grigor Dimitrov (primo turno)
  Damir Džumhur (quarti di finale)

 Lorenzo Sonego (primo turno)
 Bernabé Zapata Miralles (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Geneva Open 2019